Кубок фінської ліги 2022 — 21-й розіграш Кубка фінської ліги. Змагання складається з двох етапів. Спочатку команди розділені на три групи, кращі з яких проходять у плей-оф і визначають володаря титула. Переможцем втретє стала Гонка.

Груповий етап 
Матчі пройшли з 28 січня до 23 лютого 2022 року.

Група А 

Результати

Група B 

Результати

Група С 

Результати

1/4 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|26 лютого 2022

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|2 березня 2022

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|5 березня 2022

|}

1/2 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|12 березня 2022

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|16 березня 2022

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок фінської ліги на soccerway 

2022
2022 у футболі
2022 у фінському спорті